Niemcy:
 Ihlow – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Teltow-Fläming
 Ihlow – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Aurich

Inne:
 klasztor Ihlow